Lallemand steht für:
 Lallemand (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Lallemand-Fjord, Fjord der Antarktika
 Lallemand (Unternehmen), kanadisches Unternehmen aus Montreal

Lallemand ist der Familienname folgender Personen:
 André Lallemand (1904–1978), französischer Astronom
 Carmen Lallemand-Sauder (* 1953), deutsche Politikerin

 François Antoine Lallemand (genannt Charles Lallemand; 1774–1839), französischer General
 Henri Dominique Lallemand (1777–1823) französischer Général de division
 
 Louis Lallemand (Maler) (1891–1959) belgischer Maler
 Roger Lallemand (1932–2016), belgischer Politiker
 Roza Lallemand (1961–2008), französische Schachspielerin
 Sadi Lallemand, eigentlicher Name von Fats Sadi (1927–2009), belgischer Jazz-Vibraphonist

Siehe auch:
 Lalemant
 Lallemant
 L’Allemand